MAV peut signifier :
 , micro-drone ;
  (MÁV), les chemins de fer hongrois ;
 Musée de l'artisanat valdôtain de tradition, à Fénis en Vallée d'Aoste, Italie ;
 Malformation artério-veineuse, une maladie ;
 Mars Ascent Vehicle, un véhicule de remontée pour quitter la planète Mars.